Кърма може да се отнася за:
 кърма – секрет, отделян от женските гърди след раждане
 кърма - задната част на кораб